Сезон 1974-75 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 44-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 16-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1974-75 Серії A став гравець клубу «Торіно» Паоло Пулічі, який відзначився 18 забитими голами.

Джузеппе Савольді забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (215), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Діно Дзофф
 Антонелло Куккуредду
 Джузеппе Фуріно
 Клаудіо Джентіле
 Франческо Моріні
 Гаетано Ширеа
 Фабіо Капелло
 Франко Каузіо
 Жозе Алтафіні
 П'єтро Анастазі
 Роберто Беттега
 Джузеппе Даміані
 Тренер: Карло Парола

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1974—1975 на RSSSF  

1974-75
1974 у футболі
1975 у футболі
1974 в італійському спорті
1975 в італійському спорті